Comitatul Humphreys sau Humphreys County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Humphreys County, Mississippi 
 Humphreys County, Tennessee